BLUP steht für:
 Best Linear Unbiased Prediction (deutsch: beste lineare erwartungstreue Vorhersage), mathematisches Verfahren der Zeitreihenanalyse, siehe  Lineare Vorhersage
 Best Linear Unbiased Prediction (deutsch: beste lineare unverzerrte Vorhersage), genetischer Index zur Zuchtwertschätzung von Zuchttiernachkommen
 bei Pferden: 
 BLUP pour le saut d'obstacles (BSO), BLUP für genetische Disposition zum Springreiten
 BLUP pour le concours complet (BCC), BLUP für genetische Disposition zum Vielseitigkeitsreiten
 BLUP pour le dressage (BDR), BLUP für genetische Disposition zum Dressurreiten

Siehe auch:
 Blup Blup, Vulkaninsel des südpazifischen Inselstaates Papua-Neuguinea
 The Bulpington of Blup, Novelle (1932) von H. G. Wells
 BLUB

Abkürzung